znaczenie szerokie: wszyscy wyznawcy ewangelikalnego protestantyzmu
 znaczenie wąskie: członkowie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan